Ровна може бити:

 Ровна (Бугојно), насељено мјесто у општини Бугојно, Федерација БиХ, БиХ
 Ровна (Соколов), насељено мјесто у округу Соколов, Карловарски крај, Чешка Република
 Ровна (Пелхримов), насељено мјесто у округу Пелхримов, крај Височина, Чешка Република
 Ровна (Стракоњице), насељено мјесто у округу Стракоњице, Јужночешки крај, Чешка Република